Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2016 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 13. až 16. lednem 2016. Startovalo v ní sto dvacet osm hráčů, z nichž šestnáct postoupilo řádně po výhrách ve třech kvalifikačních kolech do singlové soutěže hlavního turnaje. Američan Bjorn Fratangelo pak po odstoupení Tchajwance Lua Jan-suna prošel jako tzv. šťastný poražený.

Hráči

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
 Luca Vanni (1. kolo)
 Ruben Bemelmans (kvalifikační kolo)
 Tim Smyczek (kvalifikován)
 Alejandro Falla (2. kolo)
 Jan-Lennard Struff (2. kolo)
 Lukáš Lacko (1. kolo)
 Marsel İlhan (1. kolo)
 Go Soeda (2. kolo)
 Michael Berrer (2. kolo)
 Radu Albot (2. kolo)
 Édouard Roger-Vasselin (kvalifikován)
 Júiči Sugita (kvalifikován)
 Tacuma Itó (kvalifikován)
 Kimmer Coppejans (2. kolo)
 Dustin Brown (1. kolo)
 John-Patrick Smith (2. kolo)
 Bjorn Fratangelo (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
 Konstantin Kravčuk (2. kolo)
 Ryan Harrison (kvalifikován)
 Gastão Elias (1. kolo)
 Jared Donaldson (1. kolo)
 Mirza Bašić (kvalifikován)
 Norbert Gombos (2. kolo)
 Alejandro González (kvalifikační kolo)
 Elias Ymer (1. kolo)
 Thomas Fabbiano (2. kolo)
 Blaž Rola (1. kolo)
 Igor Sijsling (2. kolo)
 Kenny de Schepper (kvalifikační kolo)
 Daniel Brands (kvalifikován)
 André Ghem (1. kolo)
 Dennis Novikov (kvalifikační kolo)
}}

 Kvalifikanti 

 Šťastný poražený 
  Bjorn Fratangelo

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2016